McCandless (Pennsylvania), township della Pennsylvania
Al McCandless (1927-2017), politico statunitense
Bruce McCandless (1911-1968), ammiraglio statunitense
Bruce McCandless II (1937-2017), astronauta
Christopher McCandless (1968-1992), viaggiatore statunitense